Лагран (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Алавеса. Занимает площадь 45,62 км². Население — 178 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы